Роберт Пол «Робби» Райан (, родился 16 мая 1977 года в Дублине) — ирландский футболист, выступавший на позиции левого защитника и известный по играм за клуб «Миллуолл», в составе которого провёл свыше 200 встреч.

Биография 
Воспитанник школы клуба «Бельведер». Игровую карьеру начинал в клубе «Хаддерсфилд Таун» в июле 1994 года, дебютировал в сентябре 1996 года в игре против клуба «Ипсвич Таун» (победа 3:1), выйдя на замену. За «терьеров» сыграл всего 15 матчей, после чего перешёл в «Миллуолл». Параллельно в 1997 году он с командой Ирландии не старше 20 лет выступил на молодёжном чемпионате мира в Малайзии, став бронзовым призёром, а также сыграл 12 матчей за сборную Ирландии не старше 21 года. В 1998 году Райан перешёл в «Миллуолл», дебютировав в игре против клуба «Саутенд Юнайтед» (ничья 0:0), в сезоне 2000/2001 пропустил всего четыре матча (в том сезоне «Миллуолл» выиграл Второй дивизион). В Первом дивизионе в сезоне 2001/2002 Райан сыграл 32 матча и дошёл до плей-офф, проиграв с командой «Бирмингем Сити».

Всего он сыграл 226 матчей за «Миллуолл», в том числе 102 матча в Первом дивизионе Футбольной лиги. В сезоне 2003/2004 «Миллуолл» предлагал Райану трёхлетний контракт, который сократился позже до двухлетнего, а потом до однолетнего. Однако Райан не пошёл на эти условия и предпочёл подписать трёхлетнее соглашение с клубом «Бристоль Роверс», игравшим двумя дивизионами ниже: там, по словам Райана, игроки зарабатывали даже больше, чем он в «Миллуолле». Последний матч за «Миллуолл» он провёл 22 мая 2004 года в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед»: в той игре Райан играл индивидуально против Криштиану Роналду и ушёл с поля на 74-й минуте, а МЮ победил 3:0, причём первый гол забил Роналду, обыграв Райана. В дальнейшем Райан говорил, что все, кто говорили с ним о футболе, обязательно спрашивали его о финале Кубка и об игре против Роналду.

Переход в «Бристоль Роверс» состоялся отчасти благодаря компьютерной игре Championship Manager: Райан Молсуорт, сын скаута «Бристоль Роверс» Пола Мосуорта, обнаружил в использовавшей реальные статистические данные игре, что контракт Робби Райана с «Миллуоллом» истекает, и уговорил отца подписать игрока. В сезоне 2004/2005 Райан сыграл 40 матчей за «Бристоль», в сезоне 2005/2006 — всего 17, причём после ноября 2006 года он перестал попадать в состав. 1 февраля 2007 года Райан расторгнул контракт с клубом, где не нашёл в итоге место в команде.

Некоторое время Райан играл за клуб «Уэллинг Юнайтед» в Южной Конференции, где ушёл опять же из-за нежелания получать меньшие гонорары, а затем играл за любительские команды «Эшфорд Таун», «Фишер Атлетик» и «Кройдон Атлетик». По его словам, он проходил просмотры в клубах «Брентфорд», «Нортгемптон Таун» и «Дагенем энд Редбридж», но не договорился ни с одной из команд, к тому же его мучила травма лодыжки. Райан устроился работать в Лондонский метрополитен инженером-электриком в ночную смену, отвечая за отключение электроснабжения на участках метрополитена, на которых проводятся ремонтные работы. Райан отказался от контрактов с любыми клубами, посчитав, что это несовместимо с его графиком работы.

Женат, есть дочь.

Достижения 
Миллуолл
 Чемпион Второго дивизиона Футбольной лиги: 2000/2001
 Финалист Кубка Англии: 2004

Сборная Ирландии
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжных команд (до 20): 1997

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Ирландии
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Уэллинг Юнайтед»
Игроки ФК «Эшфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Фишер Атлетик»
Игроки ФК «Кройдон Атлетик»
Сотрудники метрополитена